Paba – sottodistretto (upazila) del Bangladesh situato nel distretto di Rajshahi, divisione di Rajshahi
 Alice Paba – cantautrice italiana
 PABA  – altro nome dell'aminoacido Acido 4-amminobenzoico